Pidlisne (ukrainisch ; russische Entsprechung Podlesnoje/Подлесное) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kolomak, siehe Pidlisne (Kolomak)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Deraschnja, siehe Pidlisne (Deraschnja)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pawlohrad, siehe Pidlisne (Pawlohrad)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Oleksandriwka, siehe Pidlisne (Oleksandriwka)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Nowa Odessa, siehe Pidlisne (Nowa Odessa)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Dubrowyzja, siehe Pidlisne (Dubrowyzja)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Koselez, siehe Pidlisne (Koselez)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Bereschany, siehe Pidlisne (Bereschany)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Kremenez, siehe Pidlisne (Kremenez)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Monastyryska, siehe Pidlisne (Monastyryska)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Pidlisne (Schytomyr)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Lityn, siehe Pidlisne (Lityn)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Mohyliw-Podilskyj, siehe Pidlisne (Mohyliw-Podilskyj)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Trostjanez, siehe Pidlisne (Trostjanez)

 Siedlung in der Oblast Cherson, Rajon Cherson, siehe Pidlisne (Cherson)
 Siedlung in der Oblast Luhansk, Rajon Sjewjerodonezk, siehe Pidlisne (Sjewjerodonezk)
 Siedlung in der Oblast Winnyzja, Rajon Lypowez, siehe Pidlisne (Lypowez)

Siehe auch:
 Lisne